

Cinema 
 The Three Sisters – film del 1930 diretto da Paul Sloane
 The Three Sisters – film del 1966 diretto da Paul Bogart
 The Three Sisters – film del 2015 diretto da Dáire McNab

Geografia 
 Le tre sorelle (The Three Sisters) – tre fiumi dell'Irlanda
 The Three Sisters – tre isole appartenenti alle Isole Andreanof, Alaska
The Three Sisters – sistema montuoso composto da tre picchi situati vicino a Canmore (Alberta, Canada)

Televisione 
 The Three Sisters – film per la televisione del 1981 diretto da Trevor Nunn

Pagine correlate 
 Three Sisters